Clubul Elevilor Liberali este o organizație politică de elevi a Partidului Național Liberal, din cadrul Tineretului Național Liberal, care se adresează adolescenților cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani.

CEL are reprezentanță la nivel național, județean și local.

Organizația este prezentă în toate cele șase sectoare ale Bucureștiului și își împarte sediile cu TNL, respectiv PNL.

Activitate

Structurile CEL au ședințe lunare, participă și organizează activități civice care sunt menite să beneficieze comunitatea.

CEL pune, de asemenea, accent pe dezvoltarea personală a membrilor săi, oferindu-le noi oportunități printr-o varietate de evenimente și ateliere de lucru.

Organizația este luată foarte în serios de către membrii seniori ai PNL, care participă activ, asigurând o colaborare bună între cele două structuri. În plus, CEL este invitat la reuniunile PNL și viceversa.

Referințe

Organizații de tineret din România